Pyro (von altgriechisch pyrein „brennen“) steht für:

 Pyro (Rapper), Schweizer Musiker
 Pyro, Comicfigur, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Pyro
 Pyrotechnik, als umgangssprachliche Abkürzung
 Josefine Pyro (Josy Holsten; 1897–1963), Schweizer Schauspielerin

Siehe auch:
 Pyro Mobile (Spieleentwickler)
 Pyro One (deutscher Rapper)
 Piro (Begriffsklärung)